Personen
 Andrij Mykolajevytsj Barybin (geb. 1965) - Sovjet- en Oekraïense Paralympian
 Konstantin Sergejevitsj Barybin (1908–1994) - Sovjet- en Russische wiskundige en pedagoog
 Oleksandr Mykolajevytsj Barybin (geb. 1951) - Oekraïense politicus

 Plaatsen
 Barybin (Koersk) - choetor in de Russische oblast Koersk